Leiter steht für:

 Leiter (Gerät), Gerät zur vertikalen Fortbewegung
 Leiter (Heraldik), Wappenfigur
 Leiter (Physik), Stoffe, die Energie oder Teilchen leiten können
 Person mit leitender Tätigkeit, siehe Führungskraft (Führungslehre)
 Leiter (Fleisch), ein Fleischteil, siehe Blattrippe (Fleisch)
 Leiter (Fluss), ein Zufluss der Möll in Kärnten
 H. Leiter GmbH, deutsches Logistikunternehmen

Leiter ist der Familienname folgender Personen:
 Al Leiter (* 1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Andreas Leiter (* 1988), italienischer Naturbahnrodler
 Andreas Leiter Reber (* 1982), italienischer Politiker
 Benjamin F. Leiter (1813–1866), US-amerikanischer Politiker
 Eva Leiter (* 1922), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Helmut Leiter (1926–1990), österreichischer Schriftsteller und Lektor
 Johann von der Leiter (1470/71–1547), Statthalter in Ingolstadt
 Josef Leiter (1830–1892), österreichischer Fabrikant chirurgischer Instrumente und Apparate
 Karl Leiter (1890–1957), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Martial Leiter (* 1952), Schweizer Graphiker und Pressezeichner
 Michael E. Leiter (* 1969), US-amerikanischer Antiterror- und Cybersecurity-Experte
 Saul Leiter (1923–2013), US-amerikanischer Fotograf

Fiktive Person:
 Felix Leiter, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen #Felix Leiter

Siehe auch:
 Leite
 Leiten
 Leiterchen
 Leiterli
 Leitern
 Leitherer
 Leitner
 Leitung